Die San Luis Open Challenger 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. März 2013 in San Luis Potosí stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 25. März statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Die Qualifikanten waren Christopher Díaz Figueroa, Ruben Gonzales, Alessio di Mauro und Marcelo Arévalo.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in San Luis Potosí